Das Buch steht für:

 Das Buch (Berg), Berg im Vorderen Odenwald, Hessen
 Das Buch (Album), Album der Puhdys
 eine Übersetzung des Neuen Testaments und der Psalmen durch den Sprachwissenschaftler und Theologen Roland Werner
Siehe auch:
Das sprechende Buch